Bauer Sándor (1931–2009) magyar fotográfus
 Bauer Sándor (1952–1969) magyar autószerelő-tanuló, a kommunista elnyomás mártírja